Саё (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Саё префектуры Хиого.
 Саё (уезд) — уезд в префектуре Хиого, Япония.